Selma kan henvise til flere artikler:

 Selma, Alabama
 Selma (pigenavn)
 Selma - amerikansk historisk dramafilm fra 2014

Se også
 Selma Lagerlöf
 Selma Bouvier